Mehrstein ist der Name der folgenden Personen:

 Dino Mehrstein (* um 1978), französischer Jazzgitarrist
 Timbo Mehrstein (* 1977), französischer Jazzgeiger